Коза́ни () — община (дим) в Греции. Входит в периферийную единицу Козани в периферии Западная Македония. Население  человек по переписи 2011 года. Площадь общины — 1071,251 квадратного километра. Плотность — 66,64 человека на квадратный километр. Административный центр — Козани. Димархом на местных выборах в 2014 году избран Элефтериос Иоаннидис ().

Община создана в 1918 году (). В 2010 году () по программе «Калликратис» к общине Козани присоединены упразднённые общины Димитриос-Ипсандис, Эани, Элимия, Элиспондос.

Административное деление 

Община (дим) Козани делится на 5 общинных единиц.

Примечания 

Димы Греции
Козани